Esther Vergeer era la detentrice del titolo ed è riuscita a difendere il titolo sconfiggendo in finale Aniek van Koot con un doppio 6-0.

Teste di serie
 Esther Vergeer (campionessa)
 Aniek van Koot (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2012